Erich Honecker, vroegere (partij)leider van de DDR (Oost-Duitsland)
Margot Honecker, zijn vrouw en Oost-Duits politica
Martin Honecker, Duits filosoof en psycholoog